

Localidades do Brasil 
 Formoso (Bom Jesus da Lapa), distrito na Bahia
 Formoso (Goiás), município
 Formoso (Minas Gerais), município
 Formoso (São José do Barreiro), povoado no estado de São Paulo

Outros 
 Formoso (Kansas), cidade dos Estados Unidos
 Papa Formoso, religioso italiano

Desambiguações de topônimos